Советник может означать:
 Советник, или советчик — лицо дающее советы.
 Советник — часть названия некоторых классных чинов в Российской империи, СССР и Российской Федерации.
 Советник (; ) — официальная должность или звание некоторых лиц, как правило, членов какого-либо совета в странах Запада. Например, члены учёных советов вузов в германоязычных странах именуются «академические советники» ().
 Советник — должность и/или статус учёного в некоторых академиях наук, в том числе в Российской академии наук.
 Советник () — почётный титул в Священной Римской империи и составляющих её государствах.
 «Советник» — американский фильм 2013 года.
 Советник — защитная фигура в сянци.

См. также 
 Советник-посланник
 Совет
 Статский советник (значения)
 Радник

Примечания